Ка́менев, Алекса́ндр:
 Каменев, Александр Александрович (1877—1918) — большевик, организатор советской власти.
 Каменев, Александр Львович (1906—1939) — советский лётчик, сын Льва Каменева.